Проспект Ки́рова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском государственном и политическом деятеле Сергее Мироновиче Кирове (1886—1934).

Россия 
 Проспект Кирова — проспект в Бийске.
 Проспект Кирова — проспект в Кирово-Чепецке.
 Проспект Кирова — проспект в Коломне.
 Проспект Кирова — проспект в Ленинске-Кузнецком.
 Проспект Кирова — проспект в Луге.
 Проспект Кирова — проспект в Мурманске.
 Проспект Кирова — проспект в Нижнем Новгороде.
 Проспект Кирова — проспект в Онеге.
 Проспект Кирова — проспект в Подпорожье.
 Проспект Кирова — проспект в Пятигорске.
 Проспект Кирова — проспект в Самаре.
 Проспект Кирова — проспект в городе Тайге.
 Проспект Кирова — проспект в Томске.
 Проспект Кирова — название проспекта Мохаммеда Али в Грозном до 2016 года.
 Проспект Кирова — название проспекта Гамидова в Махачкале в 1974—1996 годах.
 Проспект Кирова — название Проспекта Столыпина в Саратове до 2022 года.

Крым 
 Проспект Кирова — проспект в Симферополе.

Украина 
 Проспект Кирова — прежнее название проспекта Александра Поля в городе Днепре.
 Проспект Кирова — проспект в городе Макеевке.
 Проспект Кирова — прежнее название проспекта Победителей в Рубежном.

См. также